Sogenannte Philosophenwege befinden sich in

 Heidelberg, siehe Philosophenweg (Heidelberg)
 Jena
 der Asse, im Landkreis Wolfenbüttel
 zwischen Farchant und Partenkirchen in Oberbayern
 zwischen Kronberg und Königstein, führt durch den Opel-Zoo
 Kyōto, siehe Tetsugaku-no-michi